Intervall kan syfta på:

 Intervall (matematik) – ett intervall är ett sammanhängande avsnitt av den reella tallinjen eller av en annan partialordnad mängd
 Intervall (musik) – inom musiken avståndet i tonhöjd mellan två toner
 Tidsintervall – ett avstånd mellan två punkter (händelser) i tiden
Intervallträning – en samling träningsmetoder som syftar till att förbättra en kombination av snabbhet, styrka och uthållighet